Jinshan Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Jinshan (köping i Kina, Jiangxi), 
 Jinshan (köping i Kina, Jiangsu), 
 Jinshan (köping i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar